Се́льское поселе́ние Си́земское — муниципальное образование в составе Шекснинского района Вологодской области. Административный центр — село Чаромское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 1616 человек.

География 
Расположено на северо-востоке района. Граничит:
 на западе с сельскими поселениями Раменское и Ершовское (граница проходит по реке Шексне),
 на юге с сельским поселением Чуровское и городским поселением Чёбсарское,
 на востоке со Старосельским и Кубенским сельскими поселениями Вологодского района,
 на севере с Талицким сельским поселением Кирилловского района.

По территории поселения протекают реки Чернуха (приток Шексны), Улома, Сизьма, Лопсарь, Чернуха (приток Сизьмы).

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Сиземского сельского поселения находились:
 Еремеевский сельсовет (ОКАТО 19 258 808), включавший 28 населённых пунктов,
 Сиземский сельсовет (ОКАТО 19 258 836), включавший 31 населённый пункт,
 Чаромский сельсовет (ОКАТО 19 258 848), включавший 33 населённых пункта.

1 января 2006 года в составе Шекснинского района были образованы
 сельское поселение Сиземское с центром Сизьма, в которое вошёл Сиземский сельсовет,
 сельское поселение Чаромское с центром Чаромское, в которое вошёл Чаромский сельсовет,
 сельское поселение Еремеевское с центром Княже, в которое вошёл Еремеевский сельсовет.

8 апреля 2009 года сельские поселения Сиземское, Еремеевское, Чаромское были объединены в сельское поселение Сиземское с центром в селе Чаромское.

Достопримечательности 
 Церковь во имя Святого Николая Чудотворца в селе Сизьма;
 Деревянная часовня Блаженной Ксении в деревне Соловарка;
 Святой колодец Георгия Победоносца в деревне Соловарка;
 Святой источник Пантелеимона исцелителя в деревне Починок.

Населённые пункты 
С 2020 года в состав сельского поселения входят 91 населённых пункта, в том числе:
 89 деревень,
 2 села.

 Населённый пункт, упразднённый в июле 2020 года

Примечания 

Муниципальные образования Шекснинского района
Сельские поселения Вологодской области